Серо Пријето 3 има више значења:

 Серо Пријето 3, Лос Мена (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Пријето 3, Фамилија Валензуела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику